Schneier, Schneyer:
 Heinrich Schneier (* 1925, Schmachtenberg, Zeil am Main), un homme politique allemand (SPD)
 Rabbi Arthur Schneier (* 1930, Vienne), un rabbin américain
 Bruce Schneier (* 1963, New York), un expert en cryptographie, et sécurité informatique américain

Voir aussi 
 Schneer
 Schneersohn (Schneerson , Schneurson)
Patronyme allemand
Patronyme juif